Wasserpilz steht für:
 Wasserpilz (Schwimmbadeinrichtung)
 Wasserpilz (Oberflächenbelüfter), siehe Gasübersättigung #Beseitigung einer Gasübersättigung
 Wasserpilz, aquatische Hyphomyceten, siehe Schlauchpilze #Koelomyceten und Hyphomyceten
 Imperfekte Wasserpilze, Forschungsschwerpunkt von John Webster (Mykologe)
 Wasserpilz, Skulptur von Emanuel Scharfenberg auf dem Leon-Jessel-Platz, Berlin-Wilmersdorf